Restelli ist der Familienname von:
 Antonio Restelli (1877–1945), italienischer Bahnradsportler

Renato Restelli (Milan 1949) Italienischer Künstler, Maler, Bildhauer und Historiker 

Restelli ist der ehemalige Name von:
 Officine Meccaniche Isola Bella, Automobilhersteller